Culture Club — британская группа новой волны, образовавшаяся в 1981 году в Лондоне, Англия, исполнявшая мелодичный поп с элементами белого соула. Яркий имидж ее фронтмена Боя Джорджа стал визитной карточкой группы.

Некоторое время Culture Club считались частью лондонского движения новых романтиков, затем сингл «Do You Really Want to Hurt Me», возглавивший хит-парад Великобритании и ещё десяти стран, принёс им международную известность. Год спустя сингл «Karma Chameleon» закрепил успех, возглавив основные хит-парады мира. Впоследствии Culture Club становились лауреатами Грэмми, 7 раз (с синглами) входили в британский Top 10 и 6 раз — в американский, продали во всём мире более 35 миллионов пластинок. После распада группы Бой Джордж начал успешную сольную карьеру, которая была серьёзно омрачена проблемами, связанными с наркотической зависимостью и трудностями реабилитации.

Дискография

Студийные альбомы 
 Kissing to Be Clever (1982, #5 UK, #14 US)
 Colour by Numbers (1983, #1 UK, #2 US)
 Waking Up with the House on Fire (1984, #2 UK, #26 US)
 From Luxury to Heartache (1986, #10 UK, # 32 US)
 Don’t Mind If I Do (1999, #64 UK)
 Life (2018)

Сборники 
 1987 This Time — The First Four Years
 1993 At Worst… The Best of Boy George and Culture Club
 1998 Greatest Moments — VH1 Storytellers Live
 2002 Culture Club Box Set
 2005 Greatest Hits
 2005 Culture Club 2005 — Singles and Remixes

Синглы

1982 
 «White Boy»
 «I’m Afraid of Me»
 «Mystery Boy» (только в Японии)
 "Do You Really Want to Hurt Me (#1 UK, #2)
 «Time (Clock of the Heart)» (#3 UK, #2 US)

1983 
 «I’ll Tumble 4 Ya» (U.S./Canada)
 «Church of the Poison Mind» (#2 UK, #10 US)
 «Karma Chameleon» (#1 UK, #1 US)
 «Victims» (#3 US)

1984 
 «Miss Me Blind»
 «It’s a Miracle» (#3 UK, #13 US)
 «The War Song» (#2 UK, #17)
 «The Medal Song» (# 32)
 «Mistake No. 3»
 «Don’t Go Down That Street»
 «Love is Love»

1985—1986 
 «Love Is Love» (1985)
 «Move Away» (#7 UK, #12 US, 1986)
 «God Thank You Woman» (1986)
 «Gusto Blusto» (1986)

1998—2002 
 «I Just Wanna Be Loved» (#4 UK, 1998)
 «Your Kisses Are Charity» (1999)
 «Cold Shoulder»/«Starman» (2002)

Примечания

Ссылки 

 
 Culture Club VH1
 Culture Club MTV
 Culture Club Billboard
 Culture Club Rolling Stone

Музыкальные коллективы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1986 году
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Квартеты
ЛГБТ в музыке
Исполнители Virgin Records
Поп-группы Великобритании
Премия «Грэмми» лучшему новому исполнителю